La Ruhr, la plus dense région industrielle de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne ;
La Ruhr, l'affluent éponyme du Rhin, long d'environ 230 km.
 La Ruhr, ancien département.

Voir aussi 
 Rur (ou Roer), autre rivière de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, d'une longueur de 165 km, prenant naissance en Belgique et confluant avec la Meuse aux Pays-Bas.

Homonymie d'hydronyme